

Germania 
 Marienburg – quartiere di Colonia nel distretto di Rodenkirchen

Lettonia 
 Marienburg (oggi Alūksne) – città del distretto di Alūksne

Polonia 
 Marienburg (oggi Malbork) – città del Voivodato della Pomerania (distretto di Malbork)

Romania 
 Marienburg (oggi Feldioara) – comune del distretto di Brașov

Altro 
 Marienburg – città portuale dell'Impero nel wargame tridimensionale Warhammer Fantasy Battle